Kodowanie Eliasa – sposób kodowania liczb całkowitych większych od zera, za pomocą słów kodowych o zmiennej długości; liczba bitów jest proporcjonalna do kodowanej wartości. Istnieją trzy sposoby kodowania: gamma  delta  oraz omega 

Kodowanie jest używane m.in. w różnych metodach kompresji, wymagających zapisywania liczb z szerokiego przedziału wartości (np. przesunięć w metodzie LZR, pochodnej LZ77).

Kodowanie gamma

Algorytm kodowania 
 Liczba  jest zapisywana w naturalnym kodzie binarnym.
  – liczba cyfr znaczących w zapisie dwójkowym.
 Słowo kodowe składa się:
 z bitu o wartości zero powtórzonego  razy,
 liczby dwójkowej.

Liczba bitów słowa kodowego zależy od wartości  i wynosi

Algorytm dekodowania 
 Policzenie bitów o wartości 0 – daje to liczbę 
 Kolejne  bitów to zapisana binarnie liczba

Przykład kodowania 
Niech  – składa się z  bitów.

Słowo kodowe ma długość 13 bitów:

Kodowanie delta

Algorytm kodowania 
Podobnie jak w kodowaniu gamma pierwszym krokiem jest reprezentacja  w kodzie binarnym, o  bitach znaczących. Z liczby dwójkowej jest usuwana najbardziej znacząca cyfra (jedynka). Następnie liczba  jest przedstawiana w kodzie gamma. Jeśli przez  oznaczymy liczbę bitów znaczących  wówczas słowo kodowe składa się z pól:
  zer,
 liczba  przedstawiona binarnie,
 liczba  przedstawiana binarnie z usuniętą najbardziej znaczącą cyfrą.

Liczba bitów słowa kodowego zależy od wartości  i wynosi

Algorytm dekodowania 
 Zdekodowanie liczby 
 Odczytanie słowa -bitowego.
 Wstawienie bitu o wartości 1 na początek słowa – liczba

Przykład kodowania 
Niech  – składa się z  bitów.
Z kolei  przedstawione w postaci binarnej to  składa się z  bitów.

Pamiętając, że najbardziej znaczący bit jest usuwany z reprezentacji  słowo kodowe ma postać

Kodowanie omega

Algorytm kodowania 
Kodowanie jest nieco bardziej złożone i przeprowadzane iteracyjnie, w kolejnych krokach podsłowa binarne są doklejane na początek słowa kodowego.

Algorytm przebiega następująco:
 zapisz bit 0 (znacznik końca),
 
 dopóki 
 zapisz dwójkowo liczbę 
  liczba bitów zapisana krok wcześniej, pomniejszona o 1

Liczba bitów również zależy od wartości  W -tym kroku zapisywane jest  bitów,  A więc

Algorytm dekodowania 
Dekodowanie przebiega według schematu:
 
 dopóki kolejny bit nie ma wartości 0:
  wartość zapisana na  kolejnych bitach
  – ostatnia odczytana wartość.

Przykład kodowania 
Również zostanie zakodowana liczba 

Po połączeniu słów binarnych w odwrotnej kolejności, słowo kodowe będzie miało postać

Kody dla liczb od 1 do 32

Zobacz też 
 kod Golomba
 kod Tunstalla
 kod unarny
 kodowanie Huffmana

Algorytmy kompresji